A 2017–2018-as UEFA Ifjúsági Liga a legrangosabb utánpótlás labdarúgókupa, az UEFA Ifjúsági Liga 2017–2018-as kiírása volt, melyet az Bajnokok Ligája mintájára bonyolítottak le, vagyis csoportkör és egyenes kiesés rendszerben. A 2017–2018-as volt a torna 5. kiírása, melyet a Barcelona U19 csapata nyert meg. A címvédő csapat a Salzburg volt.

A Barcelona a döntőben az angol Chelsea-t győzte le 3-0-ra.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Felsőházi rájátszás

Elődöntők

|}

Döntők

|}

Egyenes kieséses szakasz

Legjobb 24

A csoportkörök első helyezettjei automatikusan juttak be a nyolcaddöntőbe.

Ágrajz

Győztes

További információk
A torna az UEFA honlapján
A torna az eredmenyek.com honlapján

UEFA Ifjúsági Liga
UEFA Ifjúsági Liga